Perrault [peró] může znamenat: 

 Charles Perrault (1628–1703) – francouzský spisovatel a sběratel pohádek
 Claude Perrault (1613–1688) – francouzský architekt a lékař
 Dominique Perrault (* 1953) – francouzský architekt.